Jaime Menéndez puede referirse a:

 Jaime Menéndez Lorente (1986-), actor español;
 Jaime Menéndez Fernández "El Chato" (1901-1969), periodista español.

en:Jaime Menéndez